Cabizuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabizuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Cabizuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar